Cobra-de-duas-cabeças é um nome popular para certas espécies dos seguintes grupos:
 Gymnophiona (Apoda), anfíbios
 Amphisbaenia, répteis